Barybin () – rosyjskie nazwisko oraz miejscowość

 Andrij Mykołajowycz Barybin (ur. 1965) – radziecki i ukraiński paraolimpijczyk
 Konstantin Siergiejewicz Barybin (1908–1994) – radziecki i rosyjski matematyk i pedagog, autor m.in. podręczników do geometrii
 Oleksandr Mykołajowycz Barybin (ur. 1951) – ukraiński polityk

 Barybin – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego